Го́рько!:

 «Горько!» — возгласы пирующих во время русского свадебного застолья.
 «Горько!» — российская комедия 1998 года.
 «Горько!» — российская комедия 2013 года.
 «Горько! 2» — продолжение российской комедии «Горько!» 2013 года.